Les temples d'Apollon sont des temples grecs ou romains dédiés au culte d'Apollon.

Temples

Temple d'Apollon Grannus,

Temple d'Apollon-Grannus, Grand
 Temple d'Apollon, Augustodunum (actuelle Autun)

, Anáfi
 , Árta
 , Athènes
 Temple d'Apollon Patroos, Athènes
 Temple d'Apollon Épikourios, Bassae
 Temple d'Apollon Pythien, Carthaea
 , Chaïdári
 , Corinthe
 , Délos
 , Délos
 , Délos
 Temple d'Apollon Pythien, Delphes
 , Despotikó
 Temple d'Apollon, Égine
 , Érétrie
 , Naxos
 Temple d'Apollon Ptôos, Ptôion
 , Rhodes
 Temple d'Apollon Zoster, Vouliagméni

, Métaponte
 Temple d'Apollon, Pompéi
 Temple d'Apollon Palatin, Rome
 Temple d'Apollon Sosianus, Rome
Temple d'Apollon, Syracuse

Temple d'Apollon, Didymes
 Temple d'Apollon Smintheus, Hamaxite
 Temple d'Apollon, Hiérapolis
 Temple d'Apollon, Milet
 Temple d'Apollon, Sidé

Divers 
 Légende du Temple d'Apollon, Polignac, France

Homonymie de toponyme